Henck Alphonsus Eugène Arron, (né le  à Paramaribo et mort le  à Alphen-sur-le-Rhin), est un homme d'État surinamien.
Christine Arron, (née le  aux Abymes),  Guadeloupe, est une athlète française.